De FA Cup 1993–1994 was de 113de editie van de oudste voetbalbekercompetitie ter wereld, de Engelse FA Cup. Aan het toernooi deden 557 clubteams mee. De eerste ronde begon op zaterdag 12 november 1993. Het toernooi eindigde op zaterdag 20 mei 1994 met de finale in het (oude) Wembley Stadium in Londen, Engeland onder leiding van scheidsrechter David Elleray. De beker ging voor de achtste keer in de clubgeschiedenis naar Manchester United, dat in de eindstrijd met 4–0 won van Chelsea.

Schema

Finale

Zie ook
 Finale League Cup 1994
 Football League Cup 1993/94
 Engels voetbalkampioenschap 1993/94

FA Cup naar seizoen
Bekervoetbal 1993/94